Новак Ђоковић је  освојио титула победивши Дијега Шварцмана у финалу резултатом, 7–5, 6–3. Новаку је ово била пета титула у Риму и 36. титула на АТП 1000. Са овом је Новак поставио нови рекорд који је претходно држао са Надалом на бројци 35. Новак је такође продужио свој низ победа са 34 меча и ушао у 287 недељу као светски број 1. Са овиме је претекао Сампраса као број један по броју недеља на првом месту АТП листе.

Рафаел Надал као узастопни победник турнира је у четвртфиналу изгубио од Дијега Шварцмана, каснијег финалисте.

Каспер Руд је на овом турниру постао први норвежанин који је стигао до полуфинала неког АТП турнира. Са овим успехом је претекао свог оца такође тенисера Кристијана Руда, који је раније 1997. године стигао до четвртфинала Монте Карла.

Носиоци
Првих осам носиоца са листе су били слободни у првом колу.

Жреб

Пабло Карењо Буста је добио слободно у првом колу као полуфиналиста Отвореног првенство САД. Осталих седам играча су уврштена у главни жреб.

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Квалификације

Носиоци

Квалификанти

Срећни губитник

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

 
Међународно првенство Италије у тенису 2020.
Међународно првенство Италије у тенису — мушкарци појединачно